Angelo rządzi () – francuski serial animowany wyprodukowany przez TeamTO i Cake Entertainment. W Polsce premiera serialu miała miejsce 29 listopada 2010 roku na kanale Cartoon Network. Serial powstał na podstawie książki Comment faire enrager (tł. Jak na złość) autorstwa Sylvie de Mathuisieulx z ilustracjami Sebastiena Diologent.

Opis fabuły 
Kreskówka opowiada o przygodach jedenastoletniego (po odc. Dzieciak, który miał wszystko – dwunastoletniego) chłopca imieniem Angelo, który zawsze znajdzie sposób, żeby narozrabiać. Na nic się zdają upominania rodziców, nauczycieli i złośliwe uwagi jego siostry, która przy każdej okazji rzuca mu kłody pod nogi. Wraz ze swoimi przyjaciółmi, Laurentym i Lolą, przeżywają typowe problemy dzieci w swoim wieku, rozwiązując je w sposób niekonwencjonalny.

Bohaterowie 
 Angelo Ludwik (ang. Angelo Lawrence K.) – jest 11-letnim chłopcem, który zawsze obmyśla plany, pomagające mu zdobyć to, co chce. Na drugie imię ma Ludwik (odc. „Szkolny włam”). Jest nadzwyczaj pewny siebie i jeśli nie znajduje od razu doskonałego rozwiązania problemu, to improwizuje. Razem z Eleną i Peterem ma kota, który nazywa się Miałkot. Podoba mu się kuzynka Loli (odc. Plaża) o imieniu Cindy, która jest gitarzystką oraz rowerzystką. Swoje plany dzieli na kroki, fazy itp.
 Laurenty „Laurek” Wawrzyn (ang. Sherwood Forrest) – przyjaciel Angela i najbardziej intelektualny uczeń z klasy. Laurenty potrafi być sceptyczny wobec planów Angela i często jako jedyny potrafi wskazać błędy logiczne lub potencjalne problemy logistyczne. W odcinkach 5a i 29b mówi, że nie toleruje glutenu, jednak w odcinku 1c je lazanię, a w wielu innych różnego rodzaju wypieki (np. ciastka, babeczki, donuty itp.).
 Lola – miła i optymistyczna sąsiadka Angela. Jest najstarszą przyjaciółką Angela, znają się przez całe życie. Mimo to nie zawsze bierze udział w planach Angela i jest w grupie jedyną osobą z telefonem komórkowym (od którego jest uzależniona), co jest integralną częścią niektórych planów.
 Pani Ludwik (ang. Mrs. Lawrence K.) – mama Angela, podejmuje w rodzinie decyzje. Mama ciągle próbuje zachować równowagę i spokój między dzieciakami.
 Miałkot (ang. Joe Momma) – kot Angela.
 Pan Ludwik (ang. Mr. Lawrence K.) – tata Angela, jest bardziej elastyczny i mniej kategoryczny niż jego żona. Cechuje go chłopięca niedojrzałość; znany jest ze zniżania się do poziomu Angela, z którym kłóci się o to, co będą oglądać w TV. Często mówi „Na Jowisza”.
 Peter Ludwik (ang. Peter Lawrence K.) – młodszy syn państwa Ludwików, 5-letni brat Angela. Ma rybkę – pana Bąbla. Ulubieniec mamy. Lubi oglądać „Przytulaśną Farmę”. W odcinku 41b widać, że nie może jeść cukru, bo po nim staje się nadpobudliwy, jednak w innych odcinkach (7a, 21b, 24a, 28a, 31a, 32a i 41a) je słodycze i nic podobnego się nie dzieje.
 Elena Ludwik (ang. Elena Lawrence K.) – córka państwa Ludwików, jedyna dziewczyna z rodzeństwa oraz modna, ale bardzo irytująca 15-letnia siostra Angela. Ponieważ jest pierworodnym dzieckiem, to oczekuje, że pozostałe będą robić to, co im powie. Jest uczulona na maliny (odc. 7a). Nie pozwala nikomu dotykać swoich rzeczy, jednak sama stale grzebie w pokoju Angela.
 Pan Owen Cal (ang. Mr. Foot) – nauczyciel Angela. Jest bardzo spięty. Podoba mu się panna Patty. Ciągle robi kartkówki.
 Panna Patty – nauczycielka plastyki w szkole Angela, kompletne przeciwieństwo pana Cala. Jest bardzo miła uprzejma i zawsze uśmiechnięta. Organizuje wystawy artystyczne w szkole.
 Trener Czonka (ang. Coach Zonka) – szkolny wuefista. Gdy grają w siatkówkę, zawsze stoi po stronie Alonsa i Clyde'a. Uważa resztę nauczycieli za niedojdy, bo nie są wysportowani tak samo, jak on.
 Ślamazara (ang. Arthur Fingers) – największa ciamajda w klasie, ale ma bardzo dobry słuch. Jest uprzejmy. W pierwszej serii podkochuje się w Monice, a w drugiej w Loli.
 Alonso i Clyde – najbardziej wysportowani chłopcy w szkole. Brak wychowania i kultury nadrabiają siłą.
 Fikoł (ang. Hunter Fingers) – wysportowany kolega Eleny. Czasem brak inteligencji nadrabia mięśniami. Jego tata to szef parku przygód; bratem jest Ślamazara. Podrywa Brendy za plecami Eleny w jednym z odcinków. Mimo to Elena nadal go lubi.
 Cathy (ang. Cupcake Cathy) – prowadzi piekarnie. Jest wredna, ale całe miasto uwielbia jej wypieki. Ma kotkę o imieniu Tiramisu.
 Maniucha (ang. Walter Manetti) – twardziel z klasy Angela. Jest niezbyt inteligentny, naiwny, źle wychowany i posiada małą wiedzę. Waży 65 kg. Mimo swojej słabej inteligencji potrafi grać na skrzypcach. Panicznie boi się pająków. W planach Angela niekiedy może on służyć jako coś w rodzaju przynęty. Lubi znęcać się nad innymi dziećmi zwłaszcza nad Ślamazarą.
 Kacper – młodszy brat Maniuchy, koleguje się z Peterem.
 Monika – najczęściej chce zgłaszać się do odpowiedzi na lekcji, rudowłosa dziennikarka szkolnej gazetki.
 Ollie van Dunk – faworyt dzieciaków jeżdżących na deskorolce, idol i mistrz.
 Brendy – dziewczyna ze szkoły Angela, zadaje się z Alonsem i Clydem. Fikoł często się do niej zalecał, choć udawał, że było inaczej (np. odc. Zerwanie).
 Pan Ramol – niemiły sąsiad Angela. Denerwuje się, gdy piłka wpada do jego ogrodu lub gdy dzieci przechodzą obok jego samochodu. Czasami potrafi być miły (w odc. 11b), pomógł Angelowi dostać się do domu, by mama nie zauważyła, że wyszedł, bo był rzekomo chory. Często krzyczy „precz!”.
 Babcia Angela – bardzo miła. Mama mamy Angela. To ona opracowała przepis na zapiekankę wtorkową z brukselki, by po tym, jak uprosił ją Angelo – zmienić tradycję na lepsze.
 Tracy – największy wróg Laurentego, Loli i Angela. Siostrzenica pana Cala, pełni funkcję dyżurnej na korytarzu. Ponieważ ciągle wystawia innym ostrzeżenia bez powodu (np. przyjście za wcześnie, zbyt piszczące buty) nikt w klasie jej nie lubi. Inteligencją i sprytem dorównuje Angelo, jednak zazwyczaj z nim przegrywa, gdyż nie ma nikogo po swojej stronie.

Wersja polska 
Wersja polska: Studio Genetix Film FactoryDialogi polskie: Joanna KuryłkoReżyseria: 
 Ewa Kania,
 Beata Kawka,
 Agnieszka Matysiak (odc. 27-43, 45-52)
Dźwięk: 
 Zdzisław Zieliński,
 Ilona Czech-Kłoczewska,
 Jakub Jęczmionka (odc. 27-43, 45-52),
 Anna Żarnecka-Wójcik (odc. 27-43, 45-52),
 Jan Wroński (odc. 41a, 42-43, 45-52)
Kierownictwo produkcji:
 Agnieszka Sokół i Róża Zielińska,
 Natalia Siwicka (odc. 27-43, 45-52),
 Joanna Kowalik (odc. 41a, 42-43, 45-52)
Wystąpili:
 Hanna Kinder-Kiss – Angelo
 Monika Pikuła – Lola
 Krzysztof Bednarek – Laurenty (odc. 1-26)
 Miłosz Konkel – Laurenty (odc. 27-52)
 Jacek Kopczyński – Tata Angela (odc. 27-52)
 Łukasz Lewandowski –
 Maniucha,
 Prezenter (odc. 1c, 15a)
 Olaf Marchwicki – Peter (odc. 27-46, 50-52)
 Magdalena Krylik – Tracy (odc. 29a, 30a, 34a, 35a, 36b-37b, 39b, 40a, 45, 46b, 47a, 50)
 Sławomir Pacek – Pan Cal
 Tomasz Błasiak –
 Głos z telewizora (odc. 1b),
 Jeden ze Śliniaków (odc. 2b, 49b),
 Trener Czonka (odc. 3c, 6a, 8c, 12a, 15b, 19b, 26b-26c, 27a, 32a, 33b, 34a, 36b-37a, 38b, 39b, 40a, 43a, 45a, 46a),
 DJ Doker (odc. 4a)
oraz:
 Brygida Turowska – Mama Angela
 Tomasz Kozłowicz – Tata Angela (odc. 1-26)
 Joanna Pach – Elena
 Leszek Zduń –
 Fikoł (odc. 1-26),
 Jeden ze Śliniaków (odc. 2b, 24a, 49b),
 Ethan (odc. 27b, 28-30a, 32a, 34a, 37a, 39b, 40b, 41b, 42b-43, 47a, 49b)
 Lucyna Malec –
 Panna Patty,
 Monika (odc. 7b, 14b, 15b, 17b, 20b-20c, 21c, 22a)
 Thelma (odc. 21b, 24b)
 Tomasz Bednarek –
Alonzo,
 Ollie van Dunk (odc. 7b, 10c, 20c, 24a),
 Trener Czonka (odc. 38a)
 Krzysztof Szczerbiński –
 Ślamazara,
 Krzyczący mężczyzna (odc. 26a)
 Adam Pluciński – Clyde
 Iwona Rulewicz –
 Cathy (odc. 2a, 23b-23c, 24b, 26c),
 Monika (odc. 5a)
 Aleksander Mikołajczak –
 Ojciec Loli (odc. 6c),
 Pan Ramol (odc. 11b, 27b, 31b, 32b, 33b, 34b-35a, 36a-36b, 38a-38b, 39b, 40a-40b, 42b, 44, 48a, 49b-51)
 Agnieszka Matysiak – Cathy (odc. 32b, 36b, 38a, 40a, 44b)
 Nina Konsowska
 Cezary Kwieciński – Damien Burst
 Robert Kuraś – Ollie van Dunk (odc. 36b, 40b, 51)
i inni

Lektorzy:
 Piotr Makowski (odc. 1-14b),
 Paweł Bukrewicz (odc. 14c-26),
 Andrzej Leszczyński (odc. 27-52)

Odcinki

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2010